

Personnages 

 Claude Pacot (), architecte français ;
 Jean Pacot (1890-1962), footballeur français ;
 Pinin Pacòt (1899-1964), écrivain et poète italien ;
 Simone Pacot (1924-2017), avocate et essayiste française.